Anton Blomberg kan avse flera personer:

 Anton Blomberg (1852–1936), svensk fotograf 
 Anton Blomberg (född 1995), svensk ishockeyspelare